Acadine (Acadine Technologies) — компания-производитель программного обеспечения, специализирующаяся на операционных системах для мобильных устройств, носимых компьютеров и устройств интернета вещей. Ключевым продуктом компании является H5OS — веб-центричная операционная система, которая в основном базируется на открытом веб-стандарте HTML5; основой для продукта послужила Firefox OS, развитие которой курировал основатель компании , будучи президентом Mozilla Corporation.

Компания основана в мае 2015 года под наименованием «Gone Fishing». Штаб-квартира размещена в Гонконге, операционные подразделения открыты в Пекине, Тайбэе, Пало-Альто и Лондоне. Стартап Гона переманил ряд сотрудников из Mozilla: Джеймса Хо, бывшего технического директора Mozilla , работников подразделения Mozilla Taiwan. В декабре 2015 года, когда Mozilla объявила, что прекращает попытки сотрудничества с производителями мобильных устройств в применении Firefox OS на смартфонах, Acadine объявила, что возьмёт эту миссию на себя применив H5OS. Первая версия H5OS была готова 17 февраля 2016 года.

15 июля 2015 года объявлено о привлечении компанией $100 млн в ходе первого раунда привлечения инвестиций от подконтрольной Университету Цинхуа и Китайскому правительству инвестфирмы . В том же году Гон Ли объявил, что компания находится в поисках международных инвесторов, основной причиной чему было «развеять неверное впечатление, с которым мы иногда сталкиваемся будучи компанией с поддержкой в Китае. На самом деле мы стартап строго в стиле Кремниевой долины».

27 апреля 2016 года было сообщено, что средства от Tsinghua Unigroup так и не поступили, в связи с чем компания начала процедуру реорганизации. Разработку H5OS прекратили, по состоянию на 2017 год система ни разу не была выпущена публично. Часть программного кода впоследствии была использована для создания KaiOS (англ.).

Примечания

Ссылки 
 , не работает по состоянию 

Производители программного обеспечения
Компании Гонконга